Der Porsche Tennis Grand Prix 2010 war die 5. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 26. April bis zum 2. Mai 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Swetlana Kusnezowa und im Doppel Bethanie Mattek-Sands und Nadja Petrowa.

Das Einzel hat Justine Henin gewonnen und im Doppel die Paarung Gisela Dulko / Flavia Pennetta.

Qualifikation

Vorentscheidungen

Eintrittsliste 

 Der WTA-Rang ist vom 19. April 2010

Wildcard 
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:

Qualifikation 
→ Siehe: Porsche Tennis Grand Prix 2010/Qualifikation

Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld gespielt:
 
 
 
 

Folgende Spielerin kam über die Lucky-Loser-Regelung in das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Website des Porsche Tennis Grand Prix
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Stuttgart